SR est un sigle qui signifie :
 Syndicalisme révolutionnaire ;
 Parti socialiste révolutionnaire (Russie), ou un membre de ce parti ;
 Sans Réservation (transport aérien ou chemin de fer) ;
 Saarländischer Rundfunk, l'organisme de radiodiffusion de la Sarre ;
 Scepter Records, une maison de disques américaine ;
  ;
 Schumann resonance, un ensemble de pics spectraux du champ électromagnétique terrestre ;
 secrétaire de rédaction ;
 Section de recherches, unité de la Gendarmerie nationale exerçant exclusivement des missions de police judiciaire ;
 Services de renseignement ;
 seuil de rentabilité ;
 Silence radio ;
 Sous-répartiteur, terme utilisé dans les télécommuncations et la téléphonie désignant un dispositif (généralement contenu dans une armoire) séparant souvent le domicile de l'abonné du NRA (sauf distribution directe) ;
 Sports Réunis, élément du nom de plusieurs clubs de football français ou suisses, notamment SR Colmar, SR Delémont, SR Haguenau, SR Saint-Dié ;
 Staff Responsible, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS ;
 Surface de référence, terme utilisé en ajustage mécanique
 Sveriges Radio, l'entreprise de service public de radio en Suède ;
 Synchronizing Resources (SR), un langage de programmation.

SR est aussi un code, qui signifie :
 Suriname, selon la liste des domaines Internet de premier niveau (TLD = Top level domain): .sr ;
 Serbe, selon la norme ISO 639 des langues.

Sr est un symbole, qui signifie :
 Strontium, un élément chimique.

Sr. est une abréviation anglaise, qui signifie :
 Senior. « Sr. » se met à la fin du nom de la personne souvent précédé d’une virgule (format : Prénom Nom, Sr. ou Prénom Nom Sr.) et sert à distinguer, par rétronymie le père d’un fils portant les mêmes prénom et nom. L’équivalent français de « , Sr. » est « père ». Sr. est associé à Jr. (junior), qui désigne le fils (ou le plus jeune). Senior est abrégé Snr au Royaume-Uni.

sr est un symbole, qui signifie :
 stéradian, l'unité de mesure d'angle solide.

Voir aussi 
 Aprilia SR 50, scooter de marque italienne
 Cirrus SR20 et Cirrus SR22, avions légers quadriplaces monomoteurs
 HDCAM SR, format vidéo professionnel créé par Sony
 Lockheed SR-71 Blackbird, avion espion
 Minolta SRT 101, appareil photographique
SR-4233, Tirapazamine
 SR 80 et SR 88, fusils d'assaut singapouriens
 SR-91 Aurora, hypothétique avion de reconnaissance américain
 

Code